Vier Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Kingfisher

 Die USS Kingfisher (1861) war von 1861 bis 1864 während des Bürgerkrieges in Dienst.
 Die USS Kingfisher (SP-76) war von 1917 bis 1919 in Dienst und patrouillierte während des Ersten Weltkrieges vor Long Island.
 Die USS Kingfisher (AM-24) war von 1918 bis 1946 in Dienst und wurde zuerst als Minenabwehreinheit, später als Schlepper (ATO-135) verwendet.
 Die USS Kingfisher (MHC-56) war von 1996 bis 2007 in Dienst und war eine Minenabwehreinheit.

Kingfisher